Bonavia est un patronyme italien, espagnol / catalan (Bonavía) et maltais.

Étymologie 
Le nom italien est vraisemblablement composé de l'élément bona, dérivé du mot buona, « bonne », et de l'élément via qui peut signifier « voie, route, chemin ».

Le nom catalan est, comme son homonyme italien, composé de l'élément bona, féminin singulier de bo, « bon » en catalan, et de l'élément via, « voie, route, chemin ».

Le nom maltais est issu, selon le linguiste Mario Cassar, du patronyme italien et signifierait « de bon augure » ; pour d'autres, il est issu du patronyme catalan.

Distribution du patronyme dans le monde 
En Italie, il est surtout présent dans le Piémont et en Ligurie.
En Espagne, il est essentiellement présent en Catalogne, notamment dans la province de Gérone
En dehors de l'Italie et de l'Espagne, il est particulièrement présent en Argentine.
À Malte, sa présence est attestée en 1419, notamment dans le village de Ħad-Dingli.

Selon le site Forebears, en 2014, il y avait dans le monde  personnes qui portaient ce nom, dont  en Argentine,  en Italie,  à Malte, et  en Espagne.

Notes et références

Bibliographie 
 Mario Cassar, The surnames of the Maltese Islands : an etymological dictionary, Book Distributors Ltd., 2003.

Liens externes 
 

Patronyme italien
Patronyme hispanique
Patronyme catalan
Patronyme maltais